O’Halloran ist der Familienname folgender Personen:

 Brian O’Halloran (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler
 Donal O’Halloran (* ~1970), irischer Badmintonspieler
 Dustin O’Halloran (* 1971), US-amerikanischer Pianist und Komponist
 Jack O’Halloran (* 1943), US-amerikanischer Schauspieler
 Kevin O’Halloran (1937–1976), australischer Schwimmer

 Stephen O’Halloran (* 1987), irischer Fußballspieler
 Tom O’Halloran (Kletterer), australischer Sportkletterer
 

Siehe auch:
 Halloran